Roger Federer era o autal campeão, mas perdeu nas quartas de final para Julien Benneteau. Juan Martín del Potro conquistou o título, derrotando Benneteau na final por 7–6(7–2), 6–3.

Cabeças de chave

 Roger Federer (Quartas de final)
 Juan Martín del Potro (Campeão)
 Jo-Wilfried Tsonga (Primeira rodada)
 Richard Gasquet (Segunda rodada)

<li>  Gilles Simon (Semifinais)
<li>  Andreas Seppi (Primeira rodada)
<li>  Jerzy Janowicz (Primeira rodada)
<li>  Florian Mayer  (Primeira rodada)

Chave

Finais
{{4TeamBracket-Tennis3-v2
|RD1=Semifinais
|RD2=Final

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Julien Benneteau
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=7<sup>7
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Gilles Simon
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=6<sup>2
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Grigor Dimitrov
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4=| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Julien Benneteau
| RD2-score1-1=6<sup>2
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=2
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=7<sup>7
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 
}}

Metade superior

Metade inferior

Qualificatório
Cabeças de chave

  Tatsuma Ito (Primeira rodada, desistiu)
  Tobias Kamke (Qualificador, Lucky Loser)
  Daniel Brands (Qualificado)
  Andreas Haider-Maurer ''(Primeira rodada)

<li> Sergiy Stakhovsky (Primeira rodada)
<li> Rajeev Ram (Qualificador)
<li> Josselin Ouanna (Qualificador)
<li> Dmitry Tursunov (Primeira rodada)

Qualificados

  Matteo Viola
  Ernests Gulbis

<li>  Daniel Brands
<li>  Matthias Bachinger

Lucky Loser

  Tobias Kamke
</ol>

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S